Ordzhonikidzevskiy Rayon kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ordzhonikidzevskiy Rayon (kommun i Azerbajdzjan), Baku,

Kazakstan 

 Ordzhonīkīdze Aūdany, distrikt, Qostanaj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar